Дуглас, Дэвид:
 Дуглас, Дэвид (ботаник) (1799—1834) — шотландский биолог и ботаник.
 Дуглас, Дэвид, 7-й граф Ангус (ок. 1515—1558) — шотландский аристократ, 7-й граф Ангус.